De naam Aristarchos (Grieks Ἀρίσταρχος / Latijn Aristarchus) kan verwijzen naar twee geleerden uit de Griekse Oudheid en een evangelist:
 Aristarchus van Samos (ca. 310 v.Chr. - 230 v.Chr.), astronoom
 Aristarchus van Samothrace (ca. 215 v.Chr. – ca. 143 v.Chr.), taalkundige en bibliothecaris van de Bibliotheek van Alexandrië
 Aristarchus van Thessalonika, begeleider van apostel Paulus, heilige.
en
de maankrater Aristarchus (inslagkrater)